Flatiron kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Flatiron (udde),

USA 

 Flatiron (berg i USA, Kalifornien, Butte County), 
 Flatiron (slätt), Kalifornien, Tulare County, 
 Flatiron (berg i USA, Colorado), Montrose County, 
 Flatiron (berg i USA, New Mexico), San Miguel County, 
 Flatiron (berg i USA, Idaho, Twin Falls County), 
 Flatiron (berg i USA, Idaho, Bonneville County), 
 Flatiron (berg i USA, Oregon), Lake County, 
 Flatiron (berg i USA, Washington), Okanogan County, 
 Flatiron (ås), Alaska, Denali Borough, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar